Facundo Bagnis e Thomaz Bellucci erano detentori del titolo, ma Bellucci ha deciso di non partecipare. Bagnis ha giocato in coppia con Marco Cecchinato, ma sono stati sconfitti al primo turno da Michael Berrer e Alexander Zverev.

Mateusz Kowalczyk e Artem Sitak hanno sconfitto in finale Guillermo García-López e Philipp Oswald per 2-6, 6-1, [10-7].

Teste di serie

  Colin Fleming /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)
  Marin Draganja /  Florin Mergea (quarti di finale)

  František Čermák /  Lukáš Rosol (quarti di finale) 
  Mate Pavić /  André Sá (quarti di finale)

Wildcard 

  Michael Berrer /  Alexander Zverev (semifinale)

  Robin Kern /  Nicolas Reissig (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

Mercedes Cup 2014
ATP World Tour 2014